sowy – rząd ptaków

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest 5, w tym 1 podstawowa
 Sowy – część wsi Chorzew w woj. łódzkm, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów 
 Sowy – część wsi Zamieście w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Tymbark 
 Sowy – część wsi Czajkowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Tuszów Narodowy
 Sowy – część wsi Słotwina w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Lipowa
 Sowy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Pakosław

Zobacz też 
 Miecznikowo-Sowy
 Sowa